

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni 

Qualificazioni EuroBasket 2013
Pallacanestro nel 2012